
 Mol (België), een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
 Mol, of formeel Mol-Centrum, de hoofdplaats van deze gemeente
 Kanton Mol is een kanton in de provincie Antwerpen en het arrondissement Turnhout
 KFC Mol, een voetbalclub uit deze gemeente
 Mol (Ada) (Hongaars: Mohol), een dorp in de Servische gemeente Ada
 Mol (dier) (Talpa europaea), deze soort behoort tot de familie van de mollen; zie ook:
 Mollen, een familie van gravende placentale zoogdieren verwant aan spitsmuizen
 Buidelmollen, een familie van gravende buideldieren
 Goudmollen, een familie van gravende placentale zoogdieren verwant aan tenreks
 Molratten (doorverwijspagina)
 Veenmollen, een familie van gravende krekelachtige insecten
 Mol (eenheid), scheikundige eenheid voor hoeveelheid stof
 Mol (muziek), muziekteken om aan te geven dat een noot een halve toon moet worden verlaagd
 Mol (spionage), een infiltrant of saboteur
 Mol (pan), een wokachtige pan waarin mollebonen geroosterd worden

Afkortingen 
 Maatschappelijk Ondernemend Leren, een vorm van ondernemend onderwijs
 Mitsui O.S.K. Lines, een Japanse multinational

Bedrijven 
 Mol (bedrijf), een Belgisch bedrijf
 MOL (energiebedrijf), een Hongaars bedrijf

Personen  
 Albert Mol, Nederlands acteur
 Annemarie Mol, Nederlands etnograaf en filosoof
 Anton Mol, Nederlands triatleet
 Arthur Mol, Nederlands socioloog en rector magnificus WUR
 Chris Mol, Nederlands politicus
 Dick Mol, Nederlands paleontoloog
 Emilie Mol, Nederlands hockeyspeelster
 Frans Mol, Nederlands architect
 Gosling Mol, Nederlands musicus
 Gretchen Mol, Amerikaans actrice
 Hans Mol, Nederlands voetballer 
 Hubertus Mol, Nederlands priester en verzetsman 
 Ingrid Mol, Nederlands kunstenares
 Jaap Mol, Nederlands voetballer
 Jan Mol (architect) (1893-1962), Nederlands architect
 Jan Mol (politicus) (1934), Nederlands PvdA-politicus
 Jan Mol (ichtyoloog) (1958) Nederlands ichtyoloog, werkzaam in Suriname
 J.C. Mol (1891-1954), Nederlands cinematograaf
 Kika Mol, Nederlands actrice
 Leo Mol, Oekraïens-Canadees beeldhouwer
 M.J.A. Mol, Nederlands aquarellist en kunstdocent
 Martin Mol, Nederlands grafisch ontwerper
 Olav Mol, Nederlands commentator Formule 1 autoraces
 Rik Mol, Nederlands trompettist en entertainer
 Wouter Mol, Nederlands wielrenner
 Woutherus Mol, Nederlands kunstschilder

Strips 
 Mieleke Melleke Mol, Belgische stripreeks
 Stalen Mol, een fictief vaartuig voor reizen door aarde of ijs uit de stripverhalen van Suske en Wiske

Zie ook 
 De Mol (doorverwijspagina)
 Möl (doorverwijspagina)
 Moll (doorverwijspagina)
 Möll, rivier in Oostenrijk
 Mollens (doorverwijspagina)
 Molles, Franse gemeente
 Mols (doorverwijspagina)
 Van Mol (doorverwijspagina)
 Van Moll (doorverwijspagina)
 Wie is de Mol?, een televisieprogramma